Reutera albiflora är en flockblommig växtart som beskrevs av Costa. Reutera albiflora ingår i släktet Reutera och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
albiflora